Lindnäs kan syfta på:

 Lindnäs Örarna – klippor i kommunen Kimitoön
 Lindnäs, Mäntsälä kommun – en egendom i Mäntsälä kommun i Södra Finlands län, fi.: Linnainen